''Glejte tudi Nautilus.

USS Nautilus je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Nautilus (1799) 
 USS Nautilus (1847) 
 USS Nautilus (SS-29) 
 USS Nautilus (SP-559) 
 USS Nautilus (SS-168) 
 USS Nautilus (SSN-571)

Nautilus